Csehország
 Zeleneč, település a Kelet-prágai járásban
 Szlovákia
 Szelincs (szlovákul Zeleneč), község a Nagyszombati kerület Nagyszombati járásában